Zu den Strecken des Fahrplanfelds 852 (Weinfelden–Sulgen–Gossau SG–St. Gallen) siehe:

 Thurtallinie (Weinfelden–Sulgen)
 Bischofszellerbahn (Sulgen–Gossau SG)
 Bahnstrecke St. Gallen–Winterthur (Gossau SG–St. Gallen)

800…